Панкратова Ганна Михайлівна
 Панкратова Юлія Вікторівна
 Панкратова Валерія Євгенівна
 Панкратова Наталія Дмитрівна

Дивю також
 Панкратов